Уруша (станція) — станція Могочинського регіону Забайкальської залізниці Росії, розташована на дільниці Куенга — Бамівська;
 Уруша (населений пункт) — залізнична станція, населений пункт Сковородінського району Амурської області Російської Федерації.